

Населені пункти та їхні частини
 Людвіхово — село в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Людвіхово — село в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Людвіхово — колонія в гміні Ласін Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Людвіхово — колонія в гміні Кенсово Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки